Eksponeringsværdi er et fotografisk begreb, som angiver den lysmængde, som passer til en given kombination af blændertal og lukkertid. 

EV0 svarer til korrekt eksponering ved blænde 1.0 i 1 sekund; det er i almindelige sammenhænge en meget kraftig eksponering, som kun kan bruges, hvis der er meget lidt lys.

Højere EV-tal fremkommer, hvis man mindsker blænden eller lukkertiden (og omvendt). Hvert trin opad angiver en fordobling af lysmængden. Hvis man samtidig øger blænden og mindsker lukkertiden lige meget, vil EV-tallet være det samme.

Ved ISO 100-følsomhed får man en korrekt eksponering, hvis EV-tallet svarer til LV-tallet. Hvis man anvender en anden følsomhed, skal der kompenseres for det, og i det tilfælde hvor følsomheden øges, skal EV-tallet også øges som et udtryk for, at man nu skal vælge en indstilling, som ville modsvare en større lysmængde (dvs. blænde ned eller vælge kortere lukkertid). Hvis man f.eks. fotograferer et LV14 motiv med en ISO 200-film, skal man eksponere ved en EV15-kombination af blænde og lukkertid.

EV-tallet kan være praktisk at anvende, fordi et enkelt tal kan dække over mange kombinationer af blænde og lukkertid, som giver samme eksponering, og fordi det knytter værdien af eksponeringen sammen med lysmængden på motivet.

EV-kan beregnes ud fra formlen: 
EV 0 = f: 1,0 ved 1 sekund med 100/21° ISO.

Hvis du ønsker at tage et billede ved EV 0, men kun har et objektiv med lysstyrke f: 1,4, sker der således en halvering af lysstyrken i forhold til de 1,0, der står i formlen. Så skal enten filmfølsomheden fordobles til 200/24° ISO – eller lukkertiden skal forlænges med det dobbelte til 2 sekunder.

Belysning
Fotografi